Niederlande steht für:

 Niederlande, Land in Europa und in der Karibik
 Königreich der Niederlande, bestehend aus den Ländern Niederlande, Aruba, Curaçao und Sint Maarten

historisch:
 Burgundische Niederlande (1384–1556)
 Spanische Niederlande (1556–1713)
 Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (1581–1795)
 Österreichische Niederlande (1713–1795)
 Königreich der Vereinigten Niederlande (1815–1830)
 historische, ostpreußische Landschaft zwischen den Flüssen Passarge und Pregel (vergleiche Oberland (Ostpreußen))

Siehe auch:
 Geschichte der Niederlande
 Niederland (Begriffsklärung)